Escorpião — aracnídeo da ordem dos escorpionídeos
 Scorpius — constelação
 Escorpião (astrologia) — oitavo signo do Zodíaco
 Milo de Escorpião — personagem dos Cavaleiros do Zodíaco
 Escorpião (arma)

Desambiguação